Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrice Iva Majoli, che ha battuto in finale Gabriela Sabatini 6–4, 7–6(4).

Teste di serie 

 Conchita Martínez (secondo turno)
 Mary Pierce (quarti di finale)
 Gabriela Sabatini (finale)
 Lindsay Davenport (secondo turno)

 Anke Huber (semifinali)
 Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Iva Majoli (campionessa)
 Brenda Schultz (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1995